Il termine Wolverine, che in inglese significa ghiottone, si può riferire a:

Cinema 
 X-Men le origini - Wolverine – film statunitense del 2009
 Wolverine - L'immortale – film statunitense del 2013
Logan - The Wolverine – film statunitense del 2017

Fumetti 
 Wolverine – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Wolverine – serie a fumetti
 Ultimate Wolverine – personaggio dell'universo immaginario Ultimate Marvel

Geografia 
 Wolverine – villaggio del Michigan

Musica 
 Wolverine – gruppo musicale progressive metal svedese

Televisione 
 Wolverine – serie animata giapponese del 2011 basata sul personaggio dei fumetti

Trasporti 
 M10 Wolverine – cacciacarri della seconda guerra mondiale
 M104 Wolverine – carro gettaponti
 HMS Wolverine – due navi della Royal Navy
 Wolverine – ATV della Yamaha, con cc. 350 e 450 a 2 o 4 ruote motrici

Altro 
 Wolverine – videogioco del 1991